Четыре корабля Королевского флота были названы на французский манер HMS Achille, в честь древнегреческого героя Ахилла. Еще шесть кораблей были названы Achilles.

 HMS Achille —  8-пушечный французский шлюп; захвачен британцами в 1745 году во время войны за австрийское наследство.
 HMS Achille — 78-пушечный линейный корабль 3 ранга; изначально французский корабль Annibal; спущен на воду в 1778 году; переименован в Achille в 1786 году; был захвачен британцами в битве Первого июня в 1794 году; отправлен на слом в 1796 году.
 HMS Achille — военный транспорт; куплен в 1780 году; продан в 1784 году.
 HMS Achille — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1798 году; отправлен в резерв в 1815 году; продан на слом в 1865 году.

См. также 
 HMS Achilles